Jakes falu Bosznia-Hercegovinában a Boszniai Szerb Köztársaságban a Doboji régióban.

Fekvése 
Modričával átellenben a Boszna folyó bal partján fekszik.

Története 
Területén a Boszna bal partján állanak Dobor várának romjai. Talán Horváti János építtette 1387 körül, először 1394-ben említik. Ekkor foglalta el Zsigmond király Horváti Pál püspöktől, majd felgyújtatta. 1408-ban újra elfoglalta Zsigmond, ezúttal Hervojától. Ma rom.

Bosznia-Hercegovina települései